Yasukuni puede hacer referencia a:

 El Santuario Yasukuni en Tokio, Japón.
 El Mitsubishi Ki-67 en su versión de torpedero naval.